Digitosarcinella är ett släkte av svampar. Digitosarcinella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Digitosarcinella